Sestigers, een groep schrijvers uit de Afrikaanse literatuur.
 Zestigers (Nederlandse literatuur), vertegenwoordigers van het nieuwe realisme in de Nederlandse literatuur in de jaren zestig.